Jan Legierski (1911–1944)
 Jan Legierski (ur. 1952)